Ananies (sacerdot jueu): (?,  -?), sumne sacerdot jueu.
 Ananies de Damasc: (?, segle I aC - ?, segle I), cristià de la comunitat de Damasc.
 Ananies de Jerusalem: (?, segle I aC - ?, segle I), membre de la primitiva comunitat de Jerusalem.